A MLS Golden Boot ou Chuteira de ouro da Major League Soccer é um prêmio anual dado ao artilheiro da competição.

Vencedores 
 1996: 15 gols —  Roy Lassiter (Tampa Bay Mutiny)
 1997: 16 gols —  Jaime Moreno (DC United)
 1998: 26 gols —  Stern John (Columbus Crew)
 1999: 18 gols —  Stern John (Columbus Crew);  Roy Lassiter (DC United);  Jason Kreis (Dallas Burn)*
 2000: 26 gols —  Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny)
 2001: 19 gols —  Alex Pineda Chacón (Miami Fusion)
 2002: 24 gols —  Carlos Ruiz (Los Angeles Galaxy)
 2003: 15 gols —  Carlos Ruiz (Los Angeles Galaxy);  Taylor Twellman (New England Revolution)
 2004: 12 gols —  Eddie Johnson (Dallas Burn)*;  Brian Ching (San Jose Earthquakes)
 2005: 17 gols —  Taylor Twellman (New England Revolution)
 2006: 16 gols —  Jeff Cunningham (Real Salt Lake)
 2007: 20 gols —  Luciano Emilio (DC United)
 2008: 20 gols —  Landon Donovan (Los Angeles Galaxy)
 2009: 17 gols —  Jeff Cunningham (FC Dallas)
 2010: 18 gols —  Chris Wondolowski (San José Earthquakes)
 2011: 16 gols —  Dwayne De Rosario (DC United);  Chris Wondolowski (San José Earthquakes)
 2012: 27 gols —  Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)
 2013: 22 gols —  Camilo Sanvezzo (Vancouver Whitecaps)
 2014: 27 gols —  Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)
 2015: 19 gols —  Sebastian Giovinco (Toronto FC),  Kei Kamara (Columbus Crew)
 2016: 24 gols —  Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)
 2017: 24 gols —  Nemanja Nikolić (Chicago Fire)
 2018: 31 gols —  Josef Martínez (Atlanta United FC)
 2019: 34 gols —  Carlos Vela (Los Angeles FC)
 2020: 14 gols —   Diego Rossi (Los Angeles FC)

* Atual FC Dallas.

Maiores artilheiros

Três vezes 
  Chris Wondolowski: 2010, 2011, 2012

Duas vezes 
  Roy Lassiter: 1996, 1999
  Stern John: 1998, 1999
  Carlos Ruiz: 2002, 2003
  Taylor Twellman: 2003, 2005
  Jeff Cunningham: 2006, 2009
 Bradley Wright-Phillips : 2014, 2016

Major League Soccer
Prémios de desporto dos Estados Unidos